Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 
 
 
 
 

 121e régiment d'artillerie
121e régiment d'infanterie
121e régiment d'infanterie territoriale
121e régiment du train

121e régiment d'infanterie Macerata